Ереванский государственный университет архитектуры и строительства — высшее учебное заведение в Армении.

История 
Начало высшего архитектурно-строительного образования в Армении было положено в октябре 1921 года с созданием Ереванского государственного университета, в техническом факультете которого открылись инженерно-архитектурная и инженерно-гидротехническая специальности. В феврале 1927 года эти специальности были переименованы: первая — городского строительства, а вторая — транспортного и гидротехнического строительства. В 1928 г. первые семь выпускников, окончившие технический факультет, получили квалификацию архитектора. Второй выпуск факультета был в 1930 году: 10 инженер-архитекторов и 22 инженер-гидротехника.

В 1930 г. на основе технического факультета университета основали строительный институт Арм. ССР, организатором и первым директором которого стал известный деятель архитектуры Михаил Мазманян. Строительный институт имел три факультета: архитектурно-строительный, гидротехнический и химический. В 1933 году в институте остался один факультет (гидротехнический закрылся, а химико-технологический стал отдельным институтом), где были охвачены 354 студента и 61 преподавателя.

В феврале 1933 г. Строительный институт реорганизовался в политехнический, охватывая отдельно существующий химико-технологический институт. В соответствии с экономическими и направленными на социальное развитие требованиями республики, с каждым годом расширилась сеть специальностей строительного факультета, увеличилось число абитуриентов на существующие специальности

В годы войны была организована аспирантура по ряду специальностей, институт получил разрешение на защиту научных диссертаций.

С сентября 1955 г. было сдано в эксплуатацию центральное здание нового корпуса Политехнического института, построенного проектом архитектора Арташеса Мамишаняна.

В 1959 г. в строительном факультете существовало 6 специальностей: промышленное и гражданское строительство, архитектура, гидротехническое строительство, автомобильное строительство, водоснабжение и канализация, теплогазоснабжение. Строительный факультет был знаменит свей учебно-практической и исследовательской плодотворной деятельностью. Почти все крупные промышленные и строительные сооружения республики были построены воспитанниками строительного факультета. В мае 1974 г. на основе строительного факультета были сформированы архитектурно-строительный и инженерно-строительный факультеты. В состав архитектурно-строительного факультета вошли следующие специальности: архитектура, промышленное и гражданское строительство, строительные конструкции и производство строений, экономика строительства и организация. В состав инженерно-строительного факультета вошли следующие специальности: строительство речных сооружений и гидротехническое строительство гидроэлектростанций, теплогазоснабжение и вентиляция, водоснабжение и канализация, автомобильные дороги, мосты и тоннели.

Для удовлетворения требований в инженерных кадрах и с целью доступности системы образования в районах, отдаленных от столицы, в Гюмри, Ванадзоре были созданы филиалы Ереванского политехнического института. В филиале Гюмри в 1960 г. была создана специальность промышленного и гражданского строительства, в начале заочное, с 1966 года — вечернее, а с 1967 года дневное обучение. В Ванадзорском филиале специальность промышленного и гражданского строительства была открыта в 1960-61 уч. году вначале в отделе вечернего обучения. В 1963-64 уч. году она была организована также в дневном, 1964-65 уч. году — заочном отделах.
 
Начиная с 1920-х годов в планах приема на технический факультет предоставлялись определенные места для учебы зарубежной армянской молодежи. На факультете, а затем и в политехническом институте, обучалось огромное количество зарубежной армянской молодежи из Ливана, Сирии, Ирака, Ирана, Иордании, Болгарии, Кипра, Египта, Эфиопии, Уругвая, Аргентины, Турции и из других стран.

По решению Совета Министров Арм. ССР 11 июля 1989 г. на основе соответствующих факультетов и кафедр Ереванского политехнического института был создан архитектурно-строительный институт, который в июле 2000 года был переименован в Ереванский государственный университет архитектуры и строительства. Цель создания отдельного ВУЗ-а — дальнейшее улучшение подготовки качественных архитекторов и специалистов в области градостроения, а также развитие строительной и армянской архитектурно-строительной науки.

Первым ректором Ереванского государственного университета архитектуры и строительства был доктор технических наук, профессор Арест Бегларян (1989—2005 гг.). С 2006 года ректором университета является доктор технических наук, профессор Оганес Токмаджян.

В июне 2002 г. отмечался 80-летний юбилей Ереванского государственного университета архитектуры и строительства. В торжествах приняли участие представители ВУЗов республики, делегации из стран СНГ, гости из США, Канады, Франции, Италии и других стран.

За 86 лет Ереванский государственный университет архитектуры и строительства окончили около 30 тысяч специалистов, из которых многие внесли свой вклад в дело развития архитектуры и строительства, стали научными работниками, опытными организаторами, руководителями области. Начиная с 1957 года в Армении получили квалификацию около 400 зарубежной молодежи, которые, работая в разных странах мира, высоко держат честь своего учебного заведения, принося ему широкую известность. Ереванский государственный университет архитектуры и строительства имеет высокую репутацию среди архитектурно-строительных специальностей в ряде лучших ВУЗ-ов мира. Свидетельство тому то, что выпускники университета всегда занимают призовые места на международных конкурсах и смотрах, диплом университета признан сегодня в ряде стран мира. В Армении Ереванский государственный университет архитектуры и строительства единственное высшее учебное заведение по подготовке инженеров архитекторов и строителей, где по 20 специальностям в деле обучения молодых кадров задействованы лучшие специалисты республики.

Университет сегодня 
Высший руководящий орган университета — Совет университета, состоивший из 32 членов, 8 из которых выбираются из профессорско-преподавательского состава университета, 8 — из студентов, 8 — назначаются правительством и 8 — со стороны министерством Образования и науки. Председатель совета университета — доктор технических наук, профессор Арест Бегларян.

Высший орган административного управления университета — Научный совет, председателем является ректор. Членами Научного совета университета являются избранные коллективом деканы, преподаватели, студенты и другие лица. Университетом руководит ректор, который избирается советом университета со сроком на 5 лет. Совместно с ректором действует ректорат, который руководит учебной, научной, финансовой и хозяйственной деятельностью, капитальным строительством.

Ректор Ереванского государственного университета архитектуры и строительства — доктор технических наук, профессор Оганес Токмаджян, проректоры:
 по учебе — доктор технических наук, профессор Аркадий Бархударян
 по науке — доктор архитектуры, профессор Юрий Сафарян,,
 по капитальному строительству, финансовоым и хозяйственным вопросам Седрак Седракян,
 по международным связям и иностранных учащихся — кандидат физико-математических наук, доцент Вардгес Едоян,
 по образовательным реформам- кандидат технических наук, доцент Арестак Саруханян,
 по среднеспециальному образованию и вопросам предбакалаврята Анаит Оганесян,
 руководитель аппарата управления ректора — кандидат технических наук Егиазар Варданян.

Ректор университета посредством проректоров и аппарата управления систематизирует и руководит деятельностью структурных подразделений, также как и обеспечивает исполнение решений совета, научного совета, ректората и ректора, установленный по законодательству РА и уставом университета.

Университеты Еревана
Учебные заведения, основанные в 1921 году
Архитектурно-строительные вузы